Crida Demòcrata Cristiana, partit polític neerlandès, fundat el 1980 i dirigit per Jan Peter Balkenende.
 Convergència Democràtica Aranesa - Partit Nacionalista Aranès, partit polític aranès de Convergència Democràtica de Catalunya.
 Centre Demòcrata Andorrà, partit polític del Principat d'Andorra.
 Coordinació Democràtica d'Aragó, organisme unitari d'Aragó format a finals de 1975.
 Anàlisi combinatòria de dades, en anglès Combinatorial data analysis, CDA, estudi de conjunts de dades on l'ordre dels objectes és important